Stadler Form Aktiengesellschaft () — швейцарская компания, занимающаяся дизайном, разработкой и производством бытовой техники, а также климатической техники для дома. Штаб-квартира — в городе Цуг, Швейцария.

Продукция компании на начало 2020 года представлена в более, чем 50 странах мира и регулярно получает престижные награды за качество и дизайн.

История 

Компания Stadler Form Aktiengesellschaft была основана в сентябре 1998 года в городе Цуг (Швейцария). Идеолог, основатель и действующий президент — Мартин Штадлер (Martin Stadler). Название компании происходит от его фамилии и немецкого слова Form (форма, вид, образ).

Первыми приборами, выпускающимися под маркой Stadler Form, были увлажнитель воздуха FRED и тепловентилятор MAX, которые первоначально производились на территории Швейцарии, однако по мере роста объема производства было принято решение о перенесении производства в Китай и Южную Корею. 

В 2010 руководством компании было принято решение об открытии представительства и начале продаж в России.

Продукция 

Компания специализируется на разработке, производстве и маркетинге климатической и бытовой техники. 

Продукция компании представлена двумя категориями:
 климатическая бытовая техника
 кухонная бытовая техника

К первой категории относятся увлажнители воздуха, в которых используются различные технологии увлажнения, очистители, мойки, осушители воздуха, тепловентиляторы, кондиционеры, ароматизаторы.

Вторая категория представлена чайниками, термопотами, тостерами, мультиварками, блендерами, пароварками, хлебопечами, весами, миксерами. Также в ассортименте есть традиционные швейцарские раклет и горелка для фондю.

Участие в выставках и награды компании 

Компания ежегодно участвует в международных выставках, посвященных инновациям в дизайне и бытовой электронике: IFA (Берлин), Housewares (Чикаго), Ambiente (Франкфурт), Ornaris (Цюрих и Берн). С открытием представительства в России в этот список добавились "Мир климата", CONSUMER ELECTRONICS & PHOTO EXPO, ПИР, Домашний Очаг.[источник?] В студии Stadler Form работают около десяти дизайнеров, основными являются: Matti Walker, Carlo Borer, Kurt Zimmerli, Fabian Zimmerly[1].

Продукты компании получают международные награды в области дизайна, такие как Red Dot Design и Housewares Design Award.[источник?]
 знак качества ECARF: 2011 год, очиститель воздуха Viktor 
 Housewares Design Awards: 2012, 2013, 2017 (Eva). У ароматизатора Jasmine - бронза в номинации "лучший из лучших". У тепловентилятора Anna - золото в данной номинации. 
 Red Dot Design award: 2013 (Oskar big, Albert, Anna), 2014 (Robert), 2015 (Selina) 
 Продукт года-2013: чайник Kettle Ten
 iF design award: 2014 (Robert), 2016 (Charly), 2017 (Eva).
 Good Design Award: 2016 (Oskar big, Jasmine), 2017 (Anton, Paul). "Special mention"-2015 (Oskar). 
 German Design Award: 2016 (Robert).

Судебные разбирательства по ТЗ 

Продажи техники Stadler Form на территории РФ начались в 2010 году с открытием официального представительства. Реализация осуществляется в основном посредством крупных розничных сетей: МедиаМаркт, Техносила, Стокманн и других.

Вскоре после начала продаж компания Stadler Form столкнулась с действиями, впоследствии признанными государственными органами актом недобросовестной конкуренции. Суть этих действий заключалась в приобретении компанией Vacasim Properties Ltd и ООО «Виан-Престиж» (российский лицензиат Vacasim) прав на товарные знаки «STAHLER». Это приобретение было сделано с целью приостановить охрану товарного знака Stadler Form как сходного по звучанию с товарным знаком «STAHLER» , и тем самым воспрепятствовать продажам продукции под данным товарным знаком.  

Однако, после судебных разбирательств, в апреле 2013 года комиссия ФАС РФ признала данные действия Vacasim Properties Ltd актом недобросовестной конкуренции, тем самым восстановив права Stadler Form на использование данного товарного знака.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Stadler Form Россия
 Официальный интернет-магазин Stadler Form Россия
 Официальный сайт премии "Продукт года": http://www.produktgoda.ru/winners/?SECTION_ID=139&ID=51479&sphrase_id=2108
 Официальный сайт премии Red Dot Design http://red-dot-21.com/brand/stadler-form-aktiengesellschaft/ 
 Официальный сайт премии Housewares Design Awards http://www.housewaresdesignawards.com/links/winners_profile.php?ID=558
 https://web.archive.org/web/20110716160911/http://old.lenta.ru/news2/2010/10/04/staladlerform/
 http://zoom.cnews.ru/publication/item/33860

Примечания 

Компании Цуга